Юшин — фамилия; имеет женскую форму Юшина.
Юшин, Александр Юрьевич (род. 1995) — российский футболист 
 Юшин, Виктор Иванович (1949—2007) — советский живописец, художник-постановщик кино.
 Юшин, Владимир Владимирович (род. 1960) — специалист в области микроскопической анатомии и эмбриологии морских беспозвоночных.
 Юшин, Евгений Юрьевич — русский советский писатель и редактор
 Юшин, Сергей Васильевич (1921—1990) — Герой Советского Союза.
 См. также 
 Юшино